Cornisch, een Keltische taal uit Cornwall
Cornish (volk), een etnische groep in het Verenigd Koninkrijk, afkomstig uit de provincie Cornwall
Cornish (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Cornish (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah